

Animali
Vespa (Vespidae) – famiglia di insetti sociali dell'ordine degli Imenotteri
Vespa – genere di insetti
Vespa velutina – imenottero originario del sud-est asiatico
Vespa comune – una specie di vespa tipica dell'Emisfero boreale
Vespa germanica – una vespa aggressiva dalle abitudini alimentari prettamente carnivore

Persone 
Amleto Vespa (1888-1940) – agente segreto, guerrigliero e giornalista italiano
Bruno Vespa (1944) – giornalista e conduttore televisivo italiano
Federico Vespa (1979) – giornalista e conduttore radiofonico italiano, figlio di Bruno
Giuseppe Vespa (1727-1804) – medico italiano
Líber Vespa (1971-2018) – calciatore uruguaiano
Vespa – poeta romano

Veicoli
Vespa – scooter prodotto dalla Piaggio
ACMA Vespa 400 – microvettura progettata dalla Piaggio e costruita in Francia fra il 1958 e il 1964

Altro
6062 Vespa – asteroide della fascia principale
Principessa Vespa – personaggio del film Balle spaziali
Vespa Vermiglia o Vespa Rossa – personaggio dei fumetti Disney

 Le vespe – commedia di Aristofane

Altri progetti